De hoofdgod van Urartu Khaldi(s) of Ḫaldi(s)
Het naar deze god genoemde muziekstuk van Hovhaness: Khaldis (Hovhaness)